{{Infobox voetbalclub
| naamclub   =Excelsior — Seizoen 2004-2005
| bijnaam    = 't Wonder, Oud-papier club, De Kralingers
| volledigenaam= 
| afbeelding     = Rotterdam stadion woudestein.jpg
| oprichting =23 juli 1902
| plaatsnaam = Rotterdam
| leden      =
| velden     =
| begroting  = 
| stadion    = Stadion Woudestein
| voorzitter =  Jaap Bontenbal
| algemeen directeur =  Simon Kelder
| trainer    =  John Metgod
| assistent-trainer    =  André Hoekstra
| topscorer  =  Brett Holman (13)
| sponsor    = DSW
| eigenaar   =
| resultatenHuidig= SBV Excelsior in het seizoen 2016/17
| competitie = Eerste divisie
| geldig     = 2004-2005
| pattern_la1  =
| pattern_b1   =
| pattern_ra1  =
| leftarm1     =000000
| body1        =000000
| rightarm1    =000000
| shorts1      =ff0000
| socks1       =ff0000
| vorig_seizoen         = 2003/04
| volg_seizoen          = 2005/06
}}
Het seizoen 2004/2005 was het 43ste seizoen van de Rotterdamse betaaldvoetbalclub SBV Excelsior sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club was het seizoen 2002-2003 gedegradeerd uit de Eredivisie.

Hoofdcoach was John Metgod, de opvolger van de vertrokken Henk van Stee. Onder leiding van de oud-verdediger van AZ Alkmaar en Feyenoord eindigde Excelsior op de twaalfde plaats in de eindrangschikking.

In het bekertoernooi verloor Excelsior in de tweede ronde van eredivisionist Roda JC (3-0), nadat in de eerste ronde was afgerekend met de amateurs van SV Triborgh (7-2). Topscorer werd aanvallende middenvelder Brett Holman met 13 treffers in 33 competitieduels, drie meer dan Santi Kolk (34 duels).

Eerste divisie

Wedstrijden

 KNVB-beker 

StatistiekenIn navolgend overzicht zijn de wedstrijdgegevens van het bekerduel tegen Triborgh niet verwerkt.

Excelsior
2005